Gustav Åkerman – militare svedese
 Johan Åkerman – economista svedese
 Johan Åkerman – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio svedese
 Malin Åkerman – attrice occasionalmente modella e cantante svedese naturalizzata canadese